Марі П'єрс була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участь через травму спини.

Дженніфер Капріаті виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2001 в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Кім Клейстерс з рахунком 1–6, 6–4, 12–10. Наступного разу доля титулу буде вирішуватися в трьох сетах на Відкритому чемпіонаті Франції 2014.

Клейстерс стала першою бельгійкою, яка досягнула фіналу турнірів Великого шолома, перемігши в півфіналі свою співвітчизницю Жустін Енен.

Це був перший турнір Великого шолома, на якому в основній сітці зіграла майбутня переможниця одного з цих турнірів Маріон Бартолі. Також це був перший Відкритий чемпіонат Франції для переможниці 2010 року Франчески Ск'явоне; вона досягнула чвертьфіналу, який залишався її найкращим результатом до здобуття титулу дев'ять років по тому.

Крім того, до сьогодні це останній турнір Великого шолома, на якому було  лише 16 сіяних.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Дженніфер Капріаті — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2001 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
French Open, жінки, одиночний розряд
2001 in women's tennis
2001 in French women's sport